Reichlingia är ett släkte av svampar. Reichlingia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Reichlingia